Cinelli – azienda italiana di bici da corsa

 Antonio Cinelli (1989), calciatore italiano di ruolo centrocampista
 Charlie Cinelli (1958), cantante, bassista e chitarrista italiano
 Cino Cinelli (1916-2001), ciclista su strada italiano
 Delfino Cinelli (1889-1942), scrittore e traduttore italiano
 Giovanni Cinelli Calvoli (1625-1706), medico, letterato e bibliografo italiano